Dole se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jim W. Dole
 Stephanie A. Dole